

Бенедикт — місто, штат Канзас
 Бенедикт — місто, штат Північна Дакота
 Бенедикт — селище, штат Небраска
 Бенедикт — переписна місцевість, штат Меріленд

Особи
 Бенедикт Нурсійський, Бенедикт Нурсійський або Бенедикт з Нурсії (італ. Benedetto da Norcia, бл. 480, Норчія — 21 березня 547, Монте Кассіно) — реформатор західного чернецтва.
 Бенедикт XV
 Бенедикт IX
 Бенедикт XVI
 Бенедикт II 
 Бенедикт Геведес
 Бенедикт Камбербетч
 Бенедикт Спіноза
 Бенедикт Дибовський
 Бенедикт Аніанський
 Бенедикт (галицький воєвода)
 Бенедикт X (антипапа)
 Бенедикт VIII
 Бенедикт XIV
 Бенедикт Ерлінґссон
 Бенедикт I
 Бенедикт III
 Бенедикт VII
 Бенедикт з Нурсії
 Бенедикт Пустельник